Страшницы — деревня в восточной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Красноармейская волость».

Расположена в 12 км к юго-востоку от города Порхов.

Численность населения составляет 5 жителей (2016 год).

На 2000 год численность составляла 11 человек.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района